Флаг муниципального образования Григо́рьевское сельское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 сентября 2010 года и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6461.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с волнистой белой полосой (шириной в 1/6 ширины полотнища) нисходящей по осевой линии отстоящей вверху от древка и внизу от свободного края на 1/3 ширины полотнища; слева вверху и справа внизу полоса сопровождена фигурами из герба поселения: жёлтыми сквозными треугольниками с выступами на концах и жёлтым яблоком в середине».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Белая волнистая полоса — символ протекающей по всей территории поселения реке Шебш, имеющей очень извилистое русло. В 1860 году по обоим берегам этой реки были построены Григорьевское и Ставропольское укрепления (на флаге изображены условными треугольниками с выступами — бастионами на концах), которые были составной частью Шебшской кордонной линии. После окончания Кавказской войны в 1864 году отставные солдаты размещавшегося здесь Ставропольского пехотного полка образовали станицы Григорьевская и Ставропольская. Яблоки внутри укреплений — символ последующего устройства на месте этих укреплений двух станиц. Основное занятие жителей поселения — производство и переработка плодов и ягод. Символика яблока — символ державы, мира, разума, жизни.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Примечания 

Флаги с изображением яблони